Kovács Zsigmond (1818 k.–1887) ügyvéd
 Kovács Zsigmond (1820–1887) pécsi, majd veszprémi püspök
 Kovács Zsigmond (1846–1918) tisztviselő, író
 Kovács Zsigmond (1976) festő, karikaturista
 Kovács Zsigmond (1980) járműipari szakújságíró